Мушковай — топоним.

 Мушковай (река)
 Мушковай (село)